In 1931/32 werd het 28ste Ruhrs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. 

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De club versloeg SuS Hüsten 09, Meidericher SpV 02 en 1. SV Borussia 04 Fulda en werd West-Duits kampioen. Hierdoor stootte de club door naar de eindronde om de landstitel. De club versloeg SuBC 1905 Plauen en Hamburger SV. In de halve finale verloor de club van Frankfurter SG Eintracht.

Bezirksliga

Groep Essen

 Play-off

 Extra wedstrijd

Groep Gelsenkirchen-Herne

Groep Dortmund

Finalegroep

1. Bezirksklasse
Doordat de Bezirksliga van 28 clubs herleid werd naar 20 clubs was er dit jaar geen promotie mogelijk.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

2. Bezikrsklasse

Gelsenkirchen-Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen-Wattenscheid

Essen 1

Essen 2

Herne

Dortmund 1

Dortmund 2

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Ruhrs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1931/32